Захария Бутрос (; род. 24 октября 1934, Кафр-эд-Даввар, Египет) — коптский священник, критик ислама. Вёл активную антиисламскую проповедь на Ближнем Востоке. Из-за преследований со стороны исламистов, был вынужден покинуть родину. Бутрос выступал с проповедями на телевидении, в часности на телеканале аль Хаят.

Террористическая организация Аль Каида пообещала заплатить 60 млн. долларов США за убийство Захария Бутроса.

Биография 
Файез Бутрос (имя Захарии до рукоположения на священство) родился в глубоко верующей христианской семье. Родственники были вовлечены в евангельской деятельности, как отмечает сам Бутрос, они принимали и заботились о всех кто «пересекался с ними». В 1947 году брат Захарии начал проповедовать всем, как мусульманам, так и христианам, за что был жестоко убит исламскими экстремистами. Как вспоминает Бутрос: «они отрезали ему язык, а затем отрезали голову». От своего брата он унаследовал Библию.
После смерти брата, Захария решил также проповедовать мусульманам Евангелие. Позже, из-за чего был лишён свободы. В 1989 Захария был изгнан из Египта. Отправившись в Великобританию, Бутрос продолжил свою деятельность.

Деятельность 
В 2003 Захария Бутрос начал критиковать ислам на своём шоу «Вопросы про Веру», выпускаемая на телеканале аль Хаят. Прославился за «бесцензурную» проповедь, из-за которой приходилось сталкиваться с проблемами со стороны религиозного духовенства, как с коптских, так и с исламских. Захария утверждал что мусульмане не демонстрируют отрывки с Корана, которые нацелены на гонение религиозного меньшинства в исламских странах. Также сравнивал исламское учение с гитлеровской идеологией. Даже после того как Бутроса отлучили от священства, он всё равно продолжил свою деятельность, по совместительству представлял заботы египетского меньшинства. Переезд заграницу позволило Захарии делать более резкие высказывание.

Труды 
 ''Бог един во Святой Троице

См. также 
 Хуссейн аль-Аккад

Ссылки 
 Вебсайт Захарии Бутрос
 'Zakaria Boutros Islam’s Public enemy no. 1'

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 24 октября
Родившиеся в 1934 году
Копты
Христианство в Египте
Критика ислама